Farges – francuska miejscowość w regionie Rodan-Alpy
 Farges-Allichamps – francuska miejscowość w Regionie Centralnym
 Farges-lès-Chalon – francuska miejscowość w regionie Burgundia
 Farges-lès-Mâcon – francuska miejscowość w regionie Burgundia
 Farges-en-Septaine – francuska miejscowość w Regionie Centralnym
 Les Farges – francuska miejscowość w regionie Akwitania